Міхаель Зі́фенер (; 14 листопада 1961, Кельн) — німецький письменник і перекладач. Відомий, як автор фантастичних оповідань і романів.

Біографія 
Міхаель Зіфенер народився 14 листопада 1961 року в Кельні. Вивчав право, захистив дисертацію з правознавства. Після університету присвятив себе письменницькій та перекладацькій праці. Автор численних фантастичних оповідань і декількох романів. Перекладає з англійської твори в жанрах фантастики та фентезі. Дослідник історії магії. Також працює в жанрі детективу.

Міхаель Зіфенер живе в містечку Мандершайд у Айфелі.

Твори 
 Тунелі / Schächte, Erzählungen, Privatdruck, Köln, 1991
 Повернення додому / Heimkehr, Privatdruck (auf 20 Exemplare limitierter Einblattdruck), Haan, 1992
 Відьомство в дзеркалі теорії права / Hexerei im Spiegel der Rechtstheorie (Das criman magiae in der Literatur von 1574 bis 1608), ISBN 3-631-44453-2, Privatdruck, Köln, 1992
 Bildwelten und andere Schauergeschichten, Erzählungen, ISBN 3-92682-920-6, Verlag Hubert Katzmarz, Bonn, 1993
 Дні в готелі / Tage im Hotel, Erzählungen, Goblin Press, Koblenz, 1994
 Тіні зими / Schatten des Winters, Gedichte, Verlag Uwe Voehl, 1995
 Релікар. Сторож. Дві новели / Das Reliquiar / Die Wächter, Zwei Novellen, ISBN 3-932320-02-6, Edition Metzengerstein, Kerpen, 1997
 Черниці / Nonnen, Roman, Goblin Press, Koblenz, 1997
 Плутанина / Wirrnis, gem. mit Marcel Feige, Zwei Erzählungen, ISBN 3-00-003917-1, Edition Medusenblut, Langerringen, 1999
 Черниці / Nonnen, Roman, ISBN 3-453-16240-4, Heyne Verlag, München, 2000
 Альберт Дунсель. Спроба біографії / Albert Duncel, ein biographischer Versuch, Roman, Edition Medusenblut, Berlin, 2001
 Химери / Chimären, Gesammelte Erzählungen, ISBN 978-3-934273-03-0, Verlag Lindenstruth, Gießen, 2002
 Сини Сатани / Die Söhne Satans, Historischer Roman, ISBN 3-434-52802-4, Verlag Die Hanse, Hamburg, 2002
 Das Reliquiar / Die Wächter, Zwei Novellen, ISBN 3-935822-15-4, Festa Verlag, Leipzig, 2002
 Somniferus, Roman, ISBN 3-937001-37-9, KBV Verlag, Hillesheim, 2003
 Смерть у винній крамниці / Tod im Weinkontor, Historischer Roman, ISBN 3-434-52811-3, Verlag Die Hanse, Hamburg, 2004
 Відьомська ніч / Hexennacht, Roman, ISBN 3-937001-44-1, KBV Verlag, Hillesheim, 2004
 Der Teufelspakt, Roman, ISBN 3-938411-00-7, Eloy Edictions, Augsburg, 2005
 Das Schattenbuch, Roman, ISBN 3-937001-69-7, KBV Verlag, Hillesheim, 2005
 Магічна бібліотека / Die magische Bibliothek, Roman, ISBN 3-935901-09-7, Edition Medusenblut, Berlin, 2006
 Загублені душі / Verlorene Seelen, historische Erzählung, Privatdruck, Manderscheid, 2006
 Танок смерті / Totentanz, mit Silke Urbanski, Historischer Roman, ISBN 3-89705-454-X, Emmons Verlag, Köln, 2006
 Nathaniel, Roman, ISBN 3-86552-060-X, Festa Verlag, Leipzig, 2006
 Під маскою / Hinter der Maske, Roman, ISBN 3-937001-91-3, KBV Verlag, Hillesheim, 2006
 Янус / Janus, Roman, ISBN 3-940077-13-5, KBV Verlag, Hillesheim, 2007
 Найчорніша книга / Das schwärzeste Buch (Ein Kapitel in Nekromantie), Novelle, Privatdruck Robert N. Bloch, Gießen, 2009
 Знак темряви / Die Zeichen der Finsternis, Roman, ISBN 3-940077-85-2, KBV Verlag, Hillesheim, 2010
 Місто невимовної радості / Die Stadt der unaussprechlichen Freuden, Novelle, ISBN 978-3-924959-83-8, Edition Phantasia, Bellheim 2010
 Відкриття нічної сторони /Die Entdeckung der Nachtseite, Unheimlicher Roman, ISBN 978-3-934273-72-6 (geb. u. limitierte Ausgabe), ISBN 978-3-934273-62-7 (Paperback), Verlag Lindenstruth, Gießen 2011
 Дім демонів / Haus der Dämonen (Reihe: David Murphy), CassiopeiaPress, Kindle E-Book, 2012
 Бальна зала на темній стороні Місяця / Der Ballsaal auf der dunklen Seite des Mondes, ISBN 978-3-86402-336-1, Atlantis-Verlag, Stolberg 2016
 Numquam. Eine Zwielichtmähre (geb. und limitierte Ausgabe, mit Illustrationen von Heiner Stiller), Privatdruck Robert N. Bloch, Gießen 2018

Аудіокниги 

 Літати / Fliegen, Erzählung, Edition Bärenklau, Bärenklau, 2002
 У місті мертвих / In der Totenstadt, Erzählungen, Edition Bärenklau, Bärenklau, 2004
 Сомніферус / Somniferus, Ein phantastischer Roman aus der Eifel, KBV-Verlag, 2006, ISBN 978-3-86667-209-3

Примітки

Література 
 Robert N. Bloch: Michael Siefener. Eine kommentierte Bibliographie, Lindenstruth Verlag, Gießen 2011. ISBN 978-3-934273-82-5

Посилання 

 
 Інтерв'ю з Міхаелем Зіфенером (нім.) 

Німецькі прозаїки
Німецькі перекладачі
Автори детективної прози Німеччини
Фантасти жахів Німеччини
Автори фентезі Німеччини
Німецькомовні письменники-фантасти
Автори історичної прози Німеччини